Slovo Troja nebo Trója může mít více významů:

 Trója – starověké město, též zvané Ílion a popsaný v Homérově Íliadě
 Trojský kůň
 Troja – pražská čtvrť a městská část Praha-Troja
 Trója (potok) – potok v Česku a v Polsku, alternativní, polský název potoka Hrozová v celé jeho délce (dle map Google), uváděný též jako levý přítok Hrozové
 Troja (řeka) – malá řeka v Horním Slezsku v Polsku, přítok Pštiny/Ciny
 Troja (zámek) – zámek v pražské čtvrti Troja, po němž čtvrť získala svůj název

kultura
 Troja (film) – americký film z roku 2004, adaptace Íliady
 Troja (kapela) – albánská heavy metalová skupina

Podobné názvy
 Troia – město v Itálii v provincii Foggia
 Troyes – město ve Francii v departementu Aube

Externí odkazy